Дефицит је разлика у трошковима у односу на приходе током буџетског периода.

Литература 
 

Привреда